Le Tableau se met à table (titre original : The Mystery of the Shrinking House) est un roman de William Arden et de Robert Arthur, Jr. paru en 1972 aux États-Unis, faisant partie de la série policière pour adolescents Les Trois Jeunes Détectives.

Traduit par Claude Voilier, avec des illustrations de Françoise Pichard, le roman est paru une première fois en France en 1980, puis en 1998 dans le cadre d'une réédition.

La rédaction du roman fut attribuée à Alfred Hitchcock pour des motifs publicitaires et de marketing dans les éditions de 1968 à 1980.

Résumé 
L'oncle Titus a acheté à bas prix des affaires ayant appartenu à Joshua Cameron, récemment décédé. Il les a revendues avec un bon bénéfice. C'est alors que se présentent Armand Maréchal et la comtesse Cameron (sœur de Joshua Cameron) qui souhaitent récupérer ces affaires, éventuellement en les payant. Ils sont notamment à la recherche de 20 tableaux que Cameron avait jadis peints et qu'il gardait chez lui. Évidemment Titus Jones leur explique que c'est impossible. 

La comtesse et Maréchal font appel aux Trois jeunes détectives (Hannibal, Peter et Bob) pour retrouver ces affaires. Le trio remarque que leurs clients sont suivis par une mystérieuse voiture bleue.

Skinny Norris, l'adolescent stupide qui est jaloux du succès des Trois Détectives, leur apprend qu'il est en possession d'un des tableaux. Survient un homme d'environ 50 ans, M. De Groot, à la recherche lui aussi des tableaux.

En suivant Skinny Norris, l'un des aventuriers voit qu'un employé du téléphone suit Skinny Norris. Il s'agit de De Groot !

Par la suite Hannibal et Peter sont faits prisonniers par De Groot, tandis que Bob voit le professeur Carwell, ami de Joshua Cameron, se renseigner à la bibliothèque municipale sur les peintres du XXe siècle. 

Les Trois Détectives se disent qu'il est incroyable que tant de personnes se soucient de ces 20 tableaux : Joshua Cameron aurait-il glissé un message dans le cadre d'un des tableaux, ou sous la peinture, ou dans les motifs peints ?

Le professeur Carwell et son fils Hal apprennent au trio qu'avant de mourir, Joshua avait prononcé ces mots mystérieux : « mauve, essence, toile, dis-leur ».

Skinny Norris est enlevé, puis délivré : il a été récemment embauché par Maxwell James, un peintre, qui l'avait pris comme assistant et qui avait acheté les 20 tableaux recherchés. M. Maréchal a appris la localisation des toiles et a « embauché » Skinny Norris pour qu'il l'aide à récupérer les toiles.

Les 20 toiles sont donc retrouvées chez M. James, leur légitime propriétaire. Elles ont toutes été peintes par Joshua Cameron. Le peintre les a représentées de telle manière que, placées dans un certain ordre, elles montrent un paysage identique au sein duquel se trouve une maison. Cette maison « rétrécit » en fonction de l'ordre des tableaux. Dans le dernier tableau, on ne voit plus que l'auvent qui est au dessus de la porte d'entrée.

Le mystère est enfin révélé par Hannibal qui déchiffre le message « mauve, essence, toile, dis-leur ». L'auvent de la maison de Cameron contient-il quelque chose ? On examine l'auvent et on y découvre, dans la toile qui a été recousue, une toile de Fortunard.

Coup de théâtre : Armand Maréchal s'empare de la toile et s'enfuit avec une Mercédès jaune. Il ignore que Hannibal l'avait percé à jour et qu'il avait échangé la toile de François Fortunard avec une autre toile sans valeur !

Second coup de théâtre : la comtesse Cameron n'était ni comtesse ni sœur de Cameron. C'était une voleuse qui était poursuivie depuis les Pays-Bas par M. De Groot, qui n'était autre qu'un détective privé néerlandais chargé de récupérer le fruit de ses vols. La mystérieuse voiture bleue aperçue au début du roman était la sienne. La « comtesse Cameron » était en cheville avec Armand Maréchal.

Dans l'épilogue, les trois aventuriers sont remerciés par Alfred Hitchcock. Hannibal Jones répond aux questions laissées en suspens. Toute l'affaire est éclaircie.

Remarques 
Le titre en anglais signifie « Le Mystère de la Maison qui rétrécit ».

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des romans de la Bibliothèque verte

Lien externe 
 
 
 Site de la Bibliothèque verte

Roman Les Trois Jeunes Détectives
Roman américain paru en 1972
Roman d'aventures américain
Roman se déroulant en Californie
Roman se déroulant dans les années 1970